Q-League 2005/2006 vanns av Al-Sadd med 52 poäng, bara 3 poäng före tvåan Qatar SC. Al-Sailiya hamnade på samma poäng som Al-Shamal men relegerades till andra divisionen på grund av sämre målskillnad. Skyttekungen för säsongen blev den ecuadorianske landslagsanfallaren Carlos Tenorio med 21 mål.

Sluttabellen

Skytteligan 

2005 i Qatar
2006 i Qatar
Fotbollssäsongen 2005/2006
2005/2006